Гобизавр () — род динозавров из семейства анкилозаврид. Название означает ящер из пустыни Гоби. Род представлен единственным видом Gobisaurus domoculus.

История открытия 

Китайско-советские учёные на территории пустыни Гоби около Моуртау, в окрестности пустыни Алашань, нашли ископаемые остатки, принадлежащие неизвестному виду динозавров. Находка игнорировалась до тех пор пока череп не выставили на передвижной выставке по всему миру (1990—1991) под именованием Gobisaurus в статусе nomen nudum.

В 2001 году Меэтью К. Викариус, Энтони П. Расел, Филип Керри и Чжао Сицзынь описали новый вид Gobisaurus domoculus.

Описание 
В 2010 году Грегори С. Пол оценил длину тела гобизавра в шесть метров, а вес — в 3,5 тонны. Внешне гобизавр напоминал шамозавра и анкилозавра.

Филогения 
Shamosaurus и Gobisaurus образуют кладу в Ankylosauridae, сестринскую для подсемейства Ankylosaurinae.

Zhongyuansaurus — вероятный младший синоним гобизавра.

Примечания 

Анкилозавриды
Динозавры мелового периода
Фоссилии, описанные в 2001 году